Changes puede referirse a:

Música 
Bandas
 Changes (1969-), banda de folk americano;
Álbumes
 Changes (1970), álbum de The Monkees;
 Changes (1983), álbum de Tanya Tucker;
 Changes (2006), álbum de Lisa Miskovsky;
 Changes (2007), álbum de Vanilla Sky;
 Changes (2020), álbum de Justin Bieber.
Canciones
 «Changes» (1972), sencillo de David Bowie;
 «Changes» (1972), canción de Black Sabbath - versionada por Ozzy y Kelly Osbourne en 2003;
 «Changes» (1982), sencillo de Imagination;
 «Changes» (1998), sencillo de Tupac Shakur;
 «Changes» (2007), sencillo de Gareth Gates;
 «Changes» (2008), sencillo de Will Young;
 «Changes» (2013), sencillo de Faul & Wad Ad;
 «Changes», canción de XXXTentacion (2018).